Surinaamse Scheepvaartschool, een opleiding in Paramaribo
Societas Sanctissimi Sacramenti, Congregatie van het Allerheiligst Sacrament
de stichting Schrijvers School Samenleving
voetbalclub uit Klaaswaal: vv SSS
voetbalclub uit Overloon: SSS'18
voetbalclub uit Marssum: SSS '68
voetbalclub uit Udenhout: SvSSS
volleybalclub uit Barneveld: SSS
SSS International, een Amerikaans platenlabel (1968-ca. 1981)
SSS, voormalige Stichting Standaardstreekbus (2008-2018)